Palahniuk (en Ukrainien: Палагнюк) est un nom de famille d'origine ukrainienne.

Deux personnalités portent ce nom :

Chuck Palahniuk, journaliste et écrivain américain
Volodymyr Palahnyuk (dit Jack Palance), acteur américain